Fazenda - em inglês, farm
Farm minecraft - construções de produção. Para mais informações consulte a lista de Farms de minecraft em inglês

Farm (álbum)
The Farm

Desambiguação